Palmotić je priimek več oseb:
 Junije Palmović-Džono (1607-1657), dubrovniški pesnik
 Jaketa Palmović-Dionorić (1623-1680), dubrovniški pesnik